Il singolare del torneo di tennis Lubeck Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Raemon Sluiter che ha battuto in finale Alexander Waske 7-62, 7-610.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (Campione)
 Olivier Mutis (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Alexander Waske (finale)

 Gilles Elseneer (primo turno)
 Dieter Kindlmann (secondo turno)
 Roko Karanušić (primo turno)
 Tobias Summerer (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 2005